Metar či METAR může označovat:

 METAR – kód pro pravidelná hlášení meteorologických informací, používaný hlavně v letectví
 Mejtar – malé město v Izraeli